Cândești, comune del distretto di Botoșani
 Cândești, comune de distretto di Dâmbovița
 Cândești, comune del distretto di Neamț